Bies – demon
 PZL TS-8 Bies – samolot
 s/y Bies – polski jacht morski, kecz typu Dziwna 2
 Bies – alternatywna nazwa herbów szlacheckich
 Bes (herb szlachecki)
 Kornic
 Bies – nazwisko